El Mercado Cardonal es un mercado de abastos ubicado en el sector de El Almendral, en el plan de la ciudad de Valparaíso, Chile. Está ubicado en la manzana conformada por las calles Rawson, Uruguay, Brasil y Yungay.

Historia 

Fue originalmente construido a mediados del siglo XIX, sin conocerse su fecha exacta de inauguración; solo se sabe con certeza que fue posteriormente a 1854, ya que el 17 de mayo de ese año se celebró un convenio entre el Cabildo de Valparaíso y José Ramón Silva, donde se le adjudicó el mercado. Según una tesis, el edificio inicial correspondería a 1855, obra de Alexander Livingstone. El mercado sufrió serios daños en el terremoto de 1906 que lo dejaron inutilizable e hicieron necesaria la construcción de un nuevo edificio.

Su construcción actual, de dos pisos de tipo mecano, data del año 1912. Fue diseñado por Eduardo Feuereisen y se utilizaron piezas prefabricadas traídas desde Alemania por la compañía Vorwerk.

Características 
En el piso inferior se encuentran una gran cantidad de puestos de verduras, frutas, encurtidos y quesos. En el segundo piso se encuentran varias cocinerías con comida típica y ambiente tradicional.

Referencias

Enlaces externos 

Cardonal
Arquitectura de Valparaíso
Cardonal
Arquitectura de 1912